

Топоніми 

 Візе () — річка, права притока Рейну.
 Візе () — місто в бельгійській провінції Льєж.
 Візе (Земля Візе) — острів в Карському морі.
 Візе — місто і район в провінції Киркларелі (Туреччина).

Особи 

Візе — німецьке прізвище.

 Візе Володимир Юлійович (1886—1954) — радянський дослідник Арктики, член-кореспондент АН СРСР.
 Каріна Візе (1970) — німецька актриса.
 Клаус Візе (1942—2009) — німецький музикант, мультиінструменталіст, ветеран електронної музики, мінімаліст.
 Кобус Візе (1964) — гравець в регбі, Південна Африка.
 Леопольд фон Візе (1876—1969) — німецький соціолог, професор.
 Малогжата Візе (1961) — польська шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Робер де Візе — французький гітарист, лютнист і композитор.
 Тім Візе — німецький футболіст, голкіпер клубу «Вердер».
 Фрідріх Візе (1892—1972) — німецький офіцер, учасник Першої і Другої світових воєн, генерал піхоти, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.